031 – codice che designa l'osservatorio astronomico di Sonneberg, in Germania
 031 – prefisso telefonico del distretto di Como